Госьцера́дув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Красницкий повят, Люблинское воеводство. Население — 7411 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Александрув
 Госьцерадув
 Госьцерадув-Фольварк
 Госьцерадув-Колёнья
 Госьцерадув-Плебаньски
 Ксенжомеж
 Ксенжомеж-Госьцерадовска
 Ксенжомеж-Косьцельна
 Ксенжомеж-Колёнья
 Лисник-Дужи
 Лисник-Дужи-Колёнья
 Ланы
 Марынополе
 Мнишек
 Салёмин
 Суходолы
 Щецин
 Вулька-Щецка
 Ксенжомеж-Осада
 Вулька-Госьцерадовска

Соседние гмины 
 Гмина Аннополь
 Гмина Дзежковице
 Гмина Радомысль-над-Санем
 Гмина Тшидник-Дужи
 Гмина Закликув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства